Ana Oliveira peut désigner :
 Ana Isabel Oliveira (née en 1963), athlète portugaise ;
 Ana Oliveira (née en 1983), joueuse de basket-ball portugaise.